Ма́ршалл () — имя, фамилия и топоним.

Носители имени 
 Маршалл Розенберг (1934—2015) — американский психолог, медиатор, писатель и педагог. Основатель подхода ННО (ненасильственное общение).
 Маршалл Брюс Мэтерс III (более известен как Эминем; род. 1972) — американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр.

Носители фамилии

А 
 
 Маршалл, Альфред (1842—1924) — английский экономист.
 Маршалл, Аманда (род. 1972) — современная канадская поп- и рок-певица и автор песен.

Б 
 Маршалл, Барри (род. 1951) — австралийский врач, лауреат Нобелевской премии 2006 года.
 Маршалл, Бенджамин (1768—1835) — британский художник-анималист и портретист.
 
 Маршалл, Брэндон (род. 1984) — профессиональный игрок в американский футбол.

В, Г 
 Маршалл, Вильгельм (1886—1976) — немецкий военно-морской деятель, генерал-адмирал.
 Маршалл, Гарри (1934—2016) — американский режиссёр, актёр, продюсер и сценарист.
 Маршалл, Герберт (1890—1966) — английский актёр кино.

Д 
 Маршалл, Даг (род. 1977) — американский боец смешанного стиля.
 Маршалл, Дебра (род. 1960) — американская актриса, менеджер профессионального реслинга и дива WWE.
 Маршалл, Деннис (1985—2011) — коста-риканский футболист.
 Маршалл, Джек (1912—1988) — новозеландский политик.
 
 :
  (умер в 1496) — епископ Лландаффа в Уэльсе.
 Маршалл, Джон (1748—1819) — английский капитан, в честь которого названы Маршалловы Острова.
 Маршалл, Джон (1755—1835) — председатель Верховного Суда США в 1801—1835 годах, один из родоначальников американской правовой системы.
 Маршалл, Джон (?—1862) — американский военный, командир 4-го Техасского полка.
 Маршалл, Джон (1876—1958) — английский археолог.
 Маршалл, Джон (1932—2005) — американский режиссёр и антрополог.
  (род. 1941) — британский музыкант.
 :
 Маршалл, Джордж (1880—1959) — американский генерал и политический деятель, автор «Плана Маршалла».
 Маршалл, Джордж (1891—1975) — американский кинорежиссёр.
 :
 Маршалл, Дон (род. 1932) — канадский хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1956—1960).
  (1936—2016) — американский киноактёр.
 Маршалл, Донелл (род. 1973) — американский баскетболист.
 Маршалл, Дэвид (род. 1985) — шотландский футболист.

И—Л 
 Маршалл, Иан Ховард (1934—2015) — шотландский христианский богослов, специалист по Новому Завету.
 Маршалл, Иман (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Маршалл, Йоханс (род. 1986) — тринидадский футболист.
 Маршалл, К. (полное имя неизвестно; 1880—?) — британский регбист, призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Маршалл, Кендалл (род. 1991) — американский баскетболист.
 Маршалл, Керри Джеймс (род. 1955) — современный американский художник.
 Маршалл, Кёртис (род. 1997) — австралийский прыгун с шестом.
 Маршалл, Крис (род. 1973) — британский актёр.
 Маршалл, Леонель (младший) (род. 1979) — кубинский волейболист.
 Маршалл, Ли (1949—2014) — американский диктор (анноунсер) в профессиональном реслинге.
 Маршалл, Лоис (1924—1997) — канадская певица.

М 
 Маршалл, Маргарет Энн (род. 1949) — шотландская певица (сопрано).
 Маршалл, Мона (род. 1947) — американская актриса.
 Маршалл, Мэри (1850—1944) — английский экономист.

Н—У 
 
 Маршалл, Олаф (род. 1966) — немецкий футболист.
 Маршалл, Паула Мария (род. 1964) — американская актриса.
 Маршалл, Роб (род. 1960) — американский театральный и кинорежиссёр, хореограф.
 
 Маршалл, Сара (1933—2014) — американо-британская актриса.
 Маршалл, Селеста (род. 1993) — мисс Багамские острова 2012 года.
 Маршалл, Стив (род. 1949) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Маршалл, Тайрон (род. 1974) — ямайский футболист.
 Маршалл, Талли (1864—1943) — американский актёр.
 Маршалл, Томас Райли (1854—1925) — американский политик, вице-президент США (1913—1921).
 Маршалл, Труди (1920—2004) — американская актриса.
 Маршалл, Тэргуд (1908—1993) — американский судья.
 Маршалл, Уэйн (род. 1982) — ямайский вокалист.
 Маршалл, Фердинанд (1924—2006) — известный футбольный арбитр.

Ф 
 
  (1878—1949) — британский физиолог.

Х—Э 
 Маршалл, Ханна (род. 1984) — новозеландская актриса кино и телевидения.
 Маршалл, Чед (род. 1984) — американский футболист, защитник «Сиэтл Саундерс» и сборной США.
 Маршалл, Чарльз (1830—1902) — американский военный, офицер армии Конфедерации во время Гражданской войны в США.
 Маршалл, Э. Г. (1914—1998) — американский актёр театра, кино и телевидения, радиоведущий.

Составные фамилии 
 Маршалл-Грин, Логан (род. 1976) — американский актёр.

Топонимы

США 
 Города 
 Маршалл — город в штате Аляска.
 Маршалл — аэропорт.
 Маршалл — город в штате Иллинойс.
 Маршалл — город в штате Миннесота.
 Маршалл — город в штате Миссури.
 Маршалл — город в штате Мичиган.
 Маршалл — город в штате Техас.

 Округа
 Маршалл — штат Айова.
 Маршалл — штат Алабама.
 Маршалл — штат Западная Виргиния.
 Маршалл — штат Иллинойс.
 Маршалл — штат Индиана.
 Маршалл — штат Канзас.
 Маршалл — штат Кентукки.
 Маршалл — штат Миннесота.
 Маршалл — штат Миссисипи.
 Маршалл — штат Оклахома.
 Маршалл — штат Теннесси.
 Маршалл — штат Южная Дакота.

Прочие страны 
  — город в Либерии.
  — город в Саскачеване, Канада.

Искусство, СМИ 
 «Маршалл» — американский фильм 2017 года.

См. также 

 Marshall
 Маршал (значения)
 План Маршалла
 Сыма (фамилия)
 Служба маршалов США

Примечания